

Economia
Knight Capital Group – società globale di servizi finanziari
Knight's Armament Company – produttore di armi da fuoco americano

Geografia 
Canada
 Knight Inlet – Columbia Britannica
 Knight Islands – Nunavut,  Canada

Stati Uniti d'America
 Knight – insediamento sull'isola di Saint Croix
 Knight – Contea di Iron, Wisconsin
 Knight Island – isola dell'Alaska

Persone

Altro 
 Knight – cognome di lingua inglese